Kummelgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelgrundet, Houtskär, Åboland, 
 Kummelgrundet, Nagu, Åboland, 
 Kummelgrundet, Pargas, Åboland, 
 Kummelgrundet (norr om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Kummelgrundet (vid Västanfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Kummelgrundet, Raseborg, Nyland, 
 Kummelgrundet, Hangö, Nyland, 
 Kummelgrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Kummelgrund
Kummelgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar